De finale van de Europacup II van het seizoen 1991/92 werd gehouden op 6 mei 1992 in het Estádio da Luz in Lissabon. Het Duitse Werder Bremen nam het op tegen het Franse AS Monaco. De Duitsers scoorden vlak voor en na de rust en het werd 2-0.

Wedstrijd

1992
Europacupvoetbal 1991/92
Werder Bremen
AS Monaco
Europacup II 1992
Sportevenement in Lissabon